Касумке́нт () — предгорное село в Дагестане, административный центр Сулейман-Стальского района и сельского поселения «Сельсовет Касумкентский». Расположен в 185 км к югу от Махачкалы.

История 

Село основано в первой половине XIX века. В 1812 году Касумкент был включён в состав новообразованного Кюринского ханства. В 1866 году ханство было формально включено в состав Российской империи и преобразовано в Кюринский округ. Касумкент стал административным центром как всего округа, так и Гюнейского наибства, входившего в его состав. Вместе с сёлами Аликент и Ашага-Араг образовал Касумкентское сельское общество. Расположение на стратегически важном дорожном узле предопределило быстрый рост селения. В 1878 году в Касумкенте учреждена светская школа. В 1886 году Касумкент насчитывал 580 человек. А в 1897 году в селе проживало уже 1013 человек.

В 1919 году Касумкент попал в водоворот событий гражданской войны. Летом 1919 года селение было занято белогвардейцами. В ответ на это, в конце августа недалеко от Касумкента стали собираться повстанцы. В ожесточённых боях под Касумкентом партизаны одержали победу над деникинцами. Вооруженные лишь ружьями и кинжалами, партизаны вступили в Касумкент, в упорных схватках уничтожили весь гарнизон деникинцев и захватили 180 винтовок, несколько пулемётов, 3 орудия, большое количество патронов и снарядов. Затем некие отряды стали преследовать «белых» в Дербентском направлении.

В ходе административных реформ в СССР в период 1928—1929 гг. окружное деление упраздняется, на основе Гюнейского наибства Кюринского округа учреждается Касумкентский район с центром в Касумкенте. В 1945 году в Касумкенте основана средняя общеобразовательная школа № 2, а в 1969 году Новопоселковая средняя общеобразовательная школа.

География 
Касумкент расположен на юге Дагестана в 185 км от Махачкалы, в 40 км от Дербента и в 25 км от российско-азербайджанской границы. До ближайшей железной дороги 35 км до побережья Каспийского моря — 30 км.

Население 

Известные уроженцы

Культура 
Раньше в селе был популярен праздник черешни «КӀару». Его проведение приурочивалось к началу сбора урожая черешни. В советскую эпоху праздник был несколько видоизменён — проводился митинг, демонстрировались различные сорта черешни. Завершался праздник выступлениями участников художественной самодеятельности, скачками, состязаниями песенников и танцоров.

В Касумкенте издаётся общественно-политическая газета «Кюринские известия».

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Сулейман-Стальского района
Районные центры Дагестана